2 cieki w Polsce:
 Upust – rzeka, dopływ Brnia
 Upust – potok, dopływ Cichej Wody
Zobacz też
 rabat – opust, obniżka ceny